Платов, Виктор:
 Платов, Виктор Григорьевич (1924—2016) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Платов, Виктор Ильич (1918—2004) — генерал-майор авиации.